La Proposition est le titre de plusieurs œuvres : 
 La Proposition, nouvelle d’Anton Tchekhov ;
 La Proposition, film américain réalisé par Lesli Linka Glatter, sorti en 1998 ;
 La Proposition, film américain, réalisé par Anne Fletcher, sorti en 2009.